База́рно-Карабула́кский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Базарный Карабулак.

География 
Расположен в северной части Правобережья, на Приволжской возвышенности. Пересечённый рельеф и значительная лесистость района создают привлекательные пейзажи.

Территория района — 2,3 тыс. км². Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 324,0 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Вольского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Базарно-Карабулакской волости Саратовского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

В 1958 году в состав района включена часть территории упразднённого Куриловского района с центром в с. Вязовка.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Базарный Карабулак и Свободный) проживают  % населения района.

 Национальный состав
По переписи 2010 года: русские — 79,6 %, татары — 8,9 %, чуваши — 6,7 %, мордва, украинцы и др.

Имеются населённые пункты компактного проживания отдельных национальностей (Белая Гора — чуваши, татары; Шняево — чуваши; Казанла — чуваши; Сухой Карабулак, Рязайкино — мордва-эрзя; Яковлевка — татары).

Муниципально-территориальное устройство 
В Базарно-Карабулакский муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 8 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 2 городских и 11 сельских поселений. В 2018 году из них были упразднены следующие муниципальные образования: Вязовское (включено в Старожуковское), Тепляковское (включено в Липовское), Хватовское (включено в Свободинское).

Населённые пункты 
В Базарно-Карабулакском районе 47 населённых пунктов, в том числе 45 сельских и 2 городских (рабочих посёлка).

Экономика 
Экономика сельскохозяйственной направленности, выращиваются зерновые, подсолнечник, молочно-мясное животноводство.

Промышленные предприятия связаны с сельским хозяйством: консервный и молочный заводы, мясокомбинат. Кроме этого имеется мебельная фабрика и стекольный завод.

Транспорт 
Через территорию района проходит автомобильная трасса «Саратов—Базарный Карабулак—Балтай», и однопутная неэлектрифицированная железнодорожная линия «Аткарск—Сенная» со станциями Карабулак (в пос. Свободный) и Высотная (в с. Хватовка). Местный аэропорт в районном центре Базарный Карабулак в настоящее время не действует.

Достопримечательности 
В районе существует система детских оздоровительных лагерей и спортивных учреждений. В районе расположено известнейшее и одно из старейших в области лесничеств. К достопримечательностям также относятся многочисленные чистые родники.

К достопримечательностям района относится легенда о зарытых Степаном Разиным сокровищах.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 О районе